Острво може бити:
 Острво, појам из географије
Речно острво (ада)
 Острво (ада), највећа ада (речно острво) у Србији
 Острво (Изгубљени), локација радње серије Изгубљени
 Острво (филм из 2005), филм из 2005.
 Острво (ТВ серија), ТВ серија из 2010.
 Острво (стрип)

Види још 
 Острва (вишезначна одредница)
 Острово (вишезначна одредница)

Спољашње везе 
 Сви чланци који у наслову имају реч „острво“